Güse ist der Name von

 Klaus Dieter Güse (1925–1987), deutscher Fechter, Süßwarenfabrikant und Fechtsportfunktionär
 Ernst-Gerhard Güse (* 1944), deutscher Kunsthistoriker; Direktor der Museen der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen